8-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 24-25 мая 1969 года в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 59 гимнастов из 21 страны.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1969
Чемпионаты Европы в 1969 году
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Май 1969 года
Спорт в Польше в 1969 году
Гимнастика в Польше
Чемпионаты Европы в Польше